John Abbott (1821-1893) – premier Kanady (1891-1892)
 Joe Abbott, właśc. John Abbott (1902-1950) – brytyjski żużlowiec